Heidekrug steht für:
 Heidekrug (Gresse), Ortsteil der Gemeinde Gresse, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Heidekrug (Mönchhagen), Ortsteil der Gemeinde Mönchhagen, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Heidekrug (Müncheberg), Gemeindeteil der Stadt Müncheberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg 
 Heidekrug (Plau am See), Ortsteil der Stadt Plau am See, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Heidekrug (Prötzel), Wohnplatz der Gemeinde Prötzel, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Heidekrug (Siedenbrünzow), Ortsteil der Gemeinde Siedenbrünzow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Heidekrug (Velten), Siedlungsplatz der Stadt Velten, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Dreilinden (bis 1833 Heidekrug), Forst im Berliner Südwesten und Kolonie in Kleinmachnow

Den deutschen Name folgender Orte in Polen:
 Piaseczno (Lidzbark) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (Heidekrug, Kreis Strasburg/Westpreußen)
 Dzikowo (Gubin) in der Woiwodschaft Lebus (Heidekrug, Kreis Guben/Brandenburg)
 Przegonia in der Woiwodschaft Westpommern (Heidekrug, Kreis Belgard/Pommern)

Siehe auch:
 Heydekrug